Уэле́н () — топоним в России чукотского происхождения.

 Уэлен — село в Чукотском районе Чукотского автономного округа. Самый восточный обжитой населённый пункт России и Евразии. Образует сельское поселение Уэлен.
 Уэлен, сельское поселение Уэлен — муниципальное образование в Чукотском районе Чукотского автономного округа.
 Уэлен — лагуна длиной 15 на 3 км, отделённой от вод Чукотского моря галечной косой Уэлен
 Уэлен — галечная коса Чукотского моря.